Еварест — античное греческое имя.

Наиболее известные носители:
 Святой Еварест
 преподобный Еварест Студит
 мученик Еварест Критский

Мужские имена